Adam Jordan Kröger (sv)
 Carl Kröger (sv)
 Ferdinand Anne Kröger (1915-2006), chimiste néerlandais.
 Frida Kröger-Nygren (sv)
 Heikki Kröger (fi)
 Johan (Ferdinand) Kröger
 Jürgen Kröger
 Marina Kröger (it)
 Meike Kröger (it)
 Theodor Kröger (de) (it)
 Urho (Vilpitön Konstantin) Toivola (Kröger) (fi)

 la notation de Kröger et Vink
 Tonio Kröger : roman de Thomas Mann
 Tonio Kröger, film de Rolf Thiele sorti en 1964

Kroeger 
 Bastiaan Kroeger (1978-) , scénariste néerlandais
 Berry Kroeger
 Brandon Kroeger
 Chad (Robert Turton-)Kroeger
 Michael "Mike" (Douglas Henry) Kroeger
 Wolf Kroeger

Zie ook 
 Kreuger (Kreüger) (sv)
 Kruger (de)
 Krüger (Krueger) (de)
 Krueger (de)

Homonymie de patronyme